Club Deportivo Guadalajara, S.A.D. é um clube de futebol sediado na cidade de Guadalajara, Espanha. Foi fundado em 1947 e compete atualmente na Segunda División, tendo como estádio o Estadio Pedro Escartín, que tem uma capacidade para 8 mil espetadores.

Ligações externas 
 Sítio oficial

Deportivo Guadalajara
Clubes de futebol fundados em 1947
Guadalajara (Espanha)